Le nom Timberlake peut désigner :
 Justin Timberlake (né en 1981), chanteur et acteur américain
 Timberlake (Ohio)
 Timberlake (Virginie)